Лісовенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Лісовенко Василь Трохимович (1948) — український радянський компартійний діяч, депутат Верховної Ради України І скликання.
 Лісовенко Віталій Васильович (1972) — український економіст.
 Лісовенко Дмитро Іванович (1982—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лісовенко Максим Дмитрович (1883 — ?) — один із організаторів і активних учасників Конотопської капели бандуристів.
 Лісовенко Маргарита Олексіївна (* 2007) — українська снукеристка. Двічі чемпіонка України (2021, 2022) і двічі срібна призерка (2020, 2021).
 Лісовенко Микола Миколайович (1933—2011) — український журналіст.

Українські прізвища
Прізвища на -енко